Согласно Закону о территориальной организации, городом () в Республике Северная Македония считается населённый пункт, в котором проживает более 3000 человек, имеется функциональное разделение территорий (на жилые, деловые, рекреационные, зелёные зоны), организованная система улиц и коммунальных услуг. Около 60 % населения республики проживает в городской черте. Статус города в Македонии имеют 34 населённых пункта.

Примечания 

 
Северная Македония
Списки:Северная Македония